Kooperativt spelande (co-op) är en spelform inom spel där man hjälps åt med andra människor mot ett gemensamt mål.

Tidiga co-op-spel var Double Dragon och Probotector (Contra).

Några spel som kan spelas co-op
 Army of Two
 Call of Duty: World at War
 Doom
 Gears of War
 Guitar Hero-serien
 Halo 2
 Left 4 Dead
 Resident Evil 5
 Resistance-serien
 Battlefield 3
 Terraria
 Minecraft
 Plants vs. Zombies på PS3 eller Xbox 360

Brädspelsexempel 
 Arkham Horror
 Battlestar Galactica
 Pandemic
 Space Alert

Externa länkar
Co-optimus - En sida som handlar om nyheter för spel inom kooperativt spelande 

Datorspelstermer